Aлександр III (, 1609—1660) — царь Имеретии (1639—1660), старший сын и преемник имеретинского царя Георгия III.

Биография 
В конце правления своего отца Георгия III царевич Александр смог выкупить его из плена у князя Левана Дадиани. В 1639 году после смерти своего отца Георгия III Александр занял имеретинский царский престол. Мегрельский князь Леван Дадиани продолжал совершать разорительные набеги на земли Имеретии. Александр укрепил крепостной стеной Кутаиси и поселил в своей столице всех главных и богатых имеретинских вельмож с их семьями, чтобы они не примкнули к Дадиани. В одном из боев в плен к Левану Дадиани попал царевич Мамука, младший брат царя Александра.

Александр III отправил посольство в Москву, прося военно-политической помощи у русского царя Алексея Михайловича. Москва и Кутаиси стали обмениваться посольствами. Александр, изгнав своего сына Баграта вместе с его матерью и не имея детей от Дареджан, усыновил Георгия, внука кахетинского царя Теймураза. После смерти царевича Георгия царь Александр помирился со своим сыном Багратом и объявил его наследником престола.

В 1657 году после смерти князя Левана Дадиани ему наследовал его брат Липарит Дадиани. Александр собрал большое войско и вторгся в Менгрелию. Александр разорил, опустошил и истребил владения Дадиани, захватил все крепости и взял в плен местных вельмож, заставив их платить за себя выкуп. Александр посадил на княжение в Одиши Вамика Дадиани, сына Мамии Дадиани. Земли к востоку от Унагира были присоединены к Имеретии. Новый князь Вамик Дадиани вынужден был признать вассальную зависимость от Александра. Изгнанный Липарит Дадиани бежал в Ахалцихе, откуда попросил военной помощи у атабега Самцхе Ростома-паши и картлийского царя Ростома. Они предоставили ему войско, с которым он прибыл в Гурию. Кайхосро I Гуриели со своей дружиной примкнул к Липариту Дадиани. В 1658 году в ожесточенной битве у Бандзы имеретинский царь Александр одержал полную победу над своими противниками. Князья Липарит Дадиани и Кайхосро Гуриели бежали в Стамбул. Александр вторично утвердил в Мегрелии князем Вамика Дадиани, а в Гурии — Деметре Гуриели, сына Симона Гуриели. Липарит Дадиани скончался в Стамбуле, а Кайхосро Гуриели вернулся из Порты в Самцхе. Турецкий султан приказал атабегу оказать помощь Кайхосро. С войском Кайхосро Гуриели прибыл в Гурию и утвердился в своих владениях. Деметре Гуриели бежал в Имеретию. Вскоре гурийский князь Кайхосро Гуриели был убит изменником, подстрекаемым имеретинским царем. Деметре Гуриели вторично занял Гурию. Сыновья Кайхосро Гуриели бежали в Ахалцихе к Ростом-паше.

В 1660 году после смерти царя Александра III ему наследовал старший сын Баграт V.

Семья 
Был дважды женат. В 1618 году первым браком женился на Тамаре Гуриели, дочери князя Гурии Мамии II Гуриели (1598—1627), но 1620 году развёлся с ней. В 1629 году вторично женился на Дареджан (ум. 1668), дочери царя Кахетии Теймураза I и Хорешан Картлийской.

Литература 
 Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе. «История Грузии (с древнейших времен до наших дней)».

Примечания 

Багратионы Имеретинского царства
Цари Имеретии